Hey est un nom qui peut désigner : 
 Hey, un groupe de rock originaire de Szczecin en Pologne ;
 Hey!, une revue d'art bilingue qui se concentre sur les arts urbains, contemporains et pop art ;
 Hey, un single de Lil Jon en featuring avec 3OH!3.

 Jean Hey (1455-1505), un peintre, dessinateur de cartons et enlumineur français ;
 William Hey (1733-1797), un juriste britannique ;
 Paul Hey (1867-1952), un peintre et illustrateur allemand ;
 Peter Hey (1914-1994), un acteur autrichien ;
 Virginia Hey (1952-), une actrice et mannequin australienne.